Rafelcofer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rafelcofer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Rafelcofer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar